Hyderabad Airport steht für:
 Hyderabad Airport bzw. Rajiv Gandhi International Airport, indischer Flughafen in Hyderabad (Indien), Bundesstaat Telangana, siehe Flughafen Hyderabad
 Hyderabad Old Airport bzw. Begumpet Airport, indischer Flughafen in Hyderabad (Indien), Bundesstaat Telangana
 Hyderabad Airport (Pakistan), pakistanischer Flughafen in Hyderabad (Pakistan), Provinz Sindh